Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Silcock e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Geoff Grant e Mark Merklein 1-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 David DiLucia /  Michael Sell (semifinali)
 Geoff Grant /  Mark Merklein (finale)

 Grant Silcock /  Myles Wakefield (Campioni)
 André Sá /  Mitsuru Takada (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1998